Le nom Vaucluse est issu du latin  (« vallée close »).

Sciences et techniques 
 (10927) Vaucluse est un astéroïde de la ceinture principale.

Culture et société 
 Le vaucluse est un vin de pays du département de Vaucluse (région Provence-Alpes-Côte d'Azur, France).
 La chartreuse de Vaucluse est une ancienne chartreuse située à Onoz, dans le Jura (région Bourgogne-Franche-Comté, France).
 le groupe aérien mixte 56 Vaucluse est une unité de transport de l'Armée de l'air française, stationnée sur la base aérienne 105 Évreux-Fauville, dans l'Eure (région Normandie, France).

Toponyme

France 
 Vaucluse, une commune située dans le Doubs (région Bourgogne-Franche-Comté) ;
 le Vaucluse, un département de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Fontaine-de-Vaucluse, une commune anciennement appelée Vaucluse et qui a donné son nom au département ;
 la fontaine de Vaucluse, source de la Sorgue sous forme dune exsurgence située sur la commune de Fontaine-de-Vaucluse ;
 les monts de Vaucluse, un massif de montagnes des Préalpes ;

Australie 
 Vaucluse, une localité de la banlieue de Sydney (Nouvelle-Galles du Sud).